Rimanóczy Gyula (1903–1958) Kossuth-díjas magyar építész
 Rimanóczy Gyula (1932–1992) magyar építész